

Жалтир — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Жалтир — село, район Шал-акина, Північно-Казахстанська область

Див. також 
 Жалтирколь